Der Bär ist die Bezeichnung für:

 Der Bär (Tschechow), Theaterstück von Anton Tschechow (1888)
 Der Bär (1984), Verfilmung des Stückes unter Don Askarjan
 Der Bär (Curwood), Roman von James Oliver Curwood
 Der Bär (Film) (1988), Verfilmung des Romans unter Jean-Jacques Annaud
 Der Bär (Faulkner), Kurzgeschichte 
 Der Bär (Zeitschrift), erschienen in Berlin von 1875 bis 1900
 Der Bär, 82. Sinfonie von Joseph Haydn, siehe 82. Sinfonie (Haydn)

der Bär  ist der Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Albrecht der Bär (um 1100–1170), Graf von Ballenstedt und Orlamünde, Markgraf der Lausitz, Markgraf der Nordmark, Herzog von Sachsen, Markgraf in Brandenburg und Begründer der Mark Brandenburg und des Fürstentums Anhalt, siehe Albrecht I. (Brandenburg)

Siehe auch:
 Arisha, der Bär und der steinerne Ring
 Bruno, der Bär ohne Pass
 Da lacht der Bär
 Der Bär, der ein Bär bleiben wollte
 Der Bär im großen blauen Haus
 Der Bär von Baskerville
 Der Branchen Bär
 Der Club der Bären
 Der Dicke und der Bär
 Der Zaunkönig und der Bär
 Im Lande der Bären
 Jack der Bär
 Mascha und der Bär
 Pu der Bär